Людмила Владимировна Ермакова (5 июля 1927, Москва — 4 августа 2008, Москва) — советский российский хормейстер, педагог. Народная артистка СССР (1988).

Биография 
В 1952 году окончила Музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова), в 1957 — Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) в Москве.

С 1957 года — хормейстер, с 1965 — дирижёр, с 1972 — главный дирижёр (совместно с К. Б. Птицей), с 1983 — художественный руководитель и главный дирижёр Академического Большого хора Центрального телевидения и радиовещания (с 2005 — Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра).

С 1952 года занималась преподавательской деятельностью, с 1963 — в Московской консерватории им. П. И. Чайковского (с 1979 — доцент, затем профессор класса хорового дирижирования).

Скончалась 4 августа 2008 года в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Награды и звания 
Народный артист СССР (20.12.1988)
Народный артист РСФСР (06.07.1981)
Заслуженный деятель искусств РСФСР (15.08.1974)
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24.04.2008)
Орден Почёта (19.11.1997)

Примечания 

Хормейстеры России
Хормейстеры СССР
Выпускники музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Преподаватели Московской консерватории